

Personnalités 

 Charles Maigrot (1652-1730), missionnaire catholique, évêque en Chine ;
 Henri Maigrot (1857-1933), littérateur, dessinateur et caricaturiste français ;
 Joseph Maigrot (1900-1983), athlète et éducateur français.

Noms dérivés 
 Passage Maigrot-Delaunay, voie dans le , en France.